ABN AMRO World Tennis Tournament 2013 — 41-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в нидерландском городе Роттердам, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2013 году турнир прошёл с 11 по 17 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Роджер Федерер (№ 2 в мире на тот момент).

Одиночный турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Хуан Мартин дель Потро выигрывает 1й титул в сезоне и 14й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Жюльен Беннето уступает все свои восемь финалов в основном туре ассоциации.

Парный турнир

Факты 
 Роберт Линдстедт выигрывает 1й титул в сезоне и 17й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ненад Зимонич выигрывает 1й титул в сезоне и 47й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 ABN AMRO World Tennis Tournament
 Мировой тур ATP 2013
 Мировой Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Нидерланды
Теннис
Февраль 2013 года
2013